Путепрово́д — один из видов мостовых сооружений, пропускающий дорогу над другой дорогой. Путепроводы являются незаменимой частью транспортных развязок.

См. также 

 Эстакада
 Виадук

Примечания

Литература 
 Политехнический словарь /Редкол.: А. Ю. Ишлинский (гл. ред.) и др. — 3-е изд. — М.:Советская энциклопедия, 1989. — ISBN 5-85270-003-7